Municipio de North Benton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Benton (condado de Dallas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de North Benton (condado de Polk, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Polk.